

Чеховка — село, Нижньосірогозький район, Херсонська область

Чеховка — село, Федоровський район, Костанайська область